Colonia San Pedro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Pedro, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 
 Colonia San Pedro, Michoacán de Ocampo, ort, Jungapeo, 
 Colonia San Pedro, Guerrero, ort, Olinalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar